13977 Frisch – asteroide della fascia principale

Persone 

 Arno Frisch –  attore austriaco
 Cyrus Frisch –  regista olandese
 Céline Frisch –  clavicembalista francese
 Jeffrey Frisch –  sciatore alpino italiano naturalizzato canadese
 Karl von Frisch – biologo austriaco
 Frankie Frisch – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense 
 Max Frisch – scrittore e architetto svizzero-tedesco
 Otto Robert Frisch – fisico austriaco naturalizzato britannico.
 Ragnar Frisch – economista norvegese